

Cinema 
 La chiamavano Bilbao (Bilbao) – film del 1978 diretto da Juan José Bigas Luna

Geografia 
 Bilbao – città dei Paesi Baschi (Spagna)

Persone 
 Federico Bilbao – calciatore spagnolo
 Sabino Bilbao – calciatore spagnolo

Trasporti 
 Bilbao – stazione della metropolitana di Madrid